Szwajcaria:
 Avry – gmina w kantonie Fryburg, w okręgu Sarine
 Avry-devant-Pont – miejscowość w gminie Pont-en-Ogoz
 Avry-sur-Matran – miejscowość w gminie Avry

Osoby:
 Avry Holmes - amerykański koszykarz

Zobacz też:
 Villars-d’Avry